Dieser Artikel behandelt die brasilianische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

Qualifikation 

Als Titelträger der vorherigen Fußball-Weltmeisterschaft 1962 in Chile war Brasilien automatisch qualifiziert.

Brasilianisches Aufgebot

Brasilianische Spiele bei der WM 1966 

Für den Titelverteidiger verlief die WM äußerst enttäuschend. Die Mannschaft war überaltert und im Kern immer noch besetzt mit den Weltmeistern von 1958 und 1962. Pelé war weit entfernt von seiner Form vergangener Tage und fiel wie schon 1962 im Laufe des Turniers verletzt aus. Diesmal gab es jedoch keinen gleichwertigen Ersatz, denn Spieler wie Garrincha hatten ihren Zenit weit überschritten.

Brasilien spielte in Gruppe 3:

 Brasilien – Bulgarien 2:0 – Tore: 1:0 Pelé (15. Min.), 2:0 Garrincha (63. Min.)
 Brasilien – Ungarn 1:3 – Tore: 0:1 Bene (2. Min.), 1:1 Tostão (14. Min.), 1:2 Farkas (64. Min.), 1:3 Mészöly (73. Min. per Foulelfmeter)
 Brasilien – Portugal 1:3 – Tore: 0:1 Simões (15. Min.), 0:2 Eusébio (27. Min.), 1:2 Rildo (70. Min.), 1:3 Eusébio (85. Min.)

Nach der Niederlage gegen Portugal schied Brasilien in der Vorrunde aus.

|}

1966
Brasilien